TPG puede ser:

Transports publics genevois
TPG, proveedor internacional de correo y logística: Uno de los más importantes en la Unión Europea.
Trapitos gang anananasheeei